Kristina Suomela, tidigare Björklund, född 1975 i Södertälje, är en svensk författare och förläggare. Hennes romaner och noveller är utgivna på svenska och tyska.

Suomelas första publicerade roman var Azoria - Rubinprinsessans återkomst  (Miramir Verlag K. Suomela-Björklund, 2015). Boken, som är första delen av en fantasy trilogi för ungdomar, kommer ut som ny utgåva hösten 2019. Azoria har följts av ett antal publicerade romaner, noveller och ljudböcker.

Kristinas förlag, Miramir Förlag (Miramir Verlag K. Suomela-Björklund) är grundat i Schweiz och samarbetar med det svenska förlaget Whip Media.

Kristina Suomela bor 2018 i Schweiz med sin familj.

Bibliografi 
Romaner
Azoria - Rubinprinsessans återkomst (återutgiven 2019 som Azoria - Återkomsten)
Karne - Skriet från häxberget (2017)
Bakom väggens dörrar (2018)
Noveller 
"Endast tomten är vaken" (Antologin Jul igen, No Hiding förlag 2017)
"Hämden på John Blund" (Antologin H C Andersen, Marchetti förlag 2018)
"Näktergalen" (Antologin H C Andersen, Marchetti förlag 2018)
"Kärlek i en snödriva" (Antologin Jag kommer hem till jul, Everlasting publisher 2018)
"Finns i sjön" (Antologin Sjön, Miramir förlag 2018)
"Hur långt är du beredd att gå?" (Antologin Trädet - en antologi, Miramir Förlag 2017)
"Trädets sång" (Antologin Trädet - en antologi, Miramir Förlag 2017)
"Midsommarafton" (Antologin Trädet - en antologi, Miramir Förlag 2017)
Romaner på tyska
Karne - der Schrei vom Hexenberg (Miramir Förlag 2018)
Ljudböcker och ljudnoveller
Karne - Skriet från häxberget (Whip Media 2018)
"Finns i sjön" (Kadabra ljudboksförlaget 2018)

Källor 
Kristina Suomelas officiella hemsida: http://www.kristinasuomelabjorklund.com/
Miramir Förlagssida: http://www.miramir-forlag.com/
Whip Media: https://shop.whipmedia.se/
Marchetti Förlag (Sofi Poulsen): Nya tolkningar av H.C. Andersens sagor
No Hiding förlag: https://widget.publit.com/jul-igen_2880/jul-igen/9789163953361
Everlasting Publisher: https://www.everlastingpublisher.com/?lightbox=dataItem-jle083cd
Kadabra Ljudboksförlaget: https://web.archive.org/web/20190924102540/http://kadabra.se/

Kvinnor
Födda 1975
Levande personer
Svenska författare under 2000-talet